Шотландский Премьер Дивизион 1991/1992 () — 95-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 10 августа 1991 года и закончился 2 мая 1992 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Результаты чемпионат Шотландии на statto.com 
 Чемпионат Шотландии на rsssf.com

1991/1992
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1991 году
Спорт в Шотландии в 1992 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1991/1992